Григишкес:

 Григишкес () — город в Литве, входящий в состав Вильнюсского городского самоуправления.
 Григишкес () — до 2015 года название литовского предприятия «Grigeo», производящего бумажные изделия.
 Григишкес () — хутор в Лаворишкском старостве Вильнюсского района Литвы.